Toto je neúplný seznam germánských vládců na území Čech, Moravy a Slovenska. Tito vládci vládli germánským kmenům v době stěhování národů a tak území, kterému vládli, bylo proměnlivé a jeho přesná lokace není možná. Některé germánské národy územím Čech pouze migrovaly. Většina vládců se snažila obsadit pro své národy území blízko Limes Romanus či přímo na území Římské říše v bývalých římských provinciích Noricum a Panonie, kde se někteří z nich stali římskými foederaty. Proto se většina Germánů usazovala a soupeřila o území dnešní Vídeňské pánve, v nížinách jižní Moravy, jihozápadního Slovenska a Dolního Rakouska. Na území Čech, Moravy i Slovenska žilo mnoho dalších germánských kmenů, například Hermunduři či Naristové. Jména vládců těchto kmenů se nedochovala.

Seznam markomanských králů vládnoucích na území Čech a Moravy 

 Marobud - vládl přibližně v letech 9 př. n. l. - 19 n. l.
 Katvalda - vládl v letech 19 - asi 25, také král Kvádů 
 Ballomar - vládl přibližně  v letech 160–170
 Attalus - vládl po roce 250
 Fredegildus - vládl  v letech 380–396
 Fritigil - vládla po roce 396, manželka Fredegila

Seznam kvádských králů vládnoucích na území Moravy a Slovenska 

 Tudrus (Tuder) - vládl kolem 6 př. n. l., přivedl Kvády na Moravu a západní Slovensko 
 Katvalda - vládl v letech 19 - cca 25, také markomanský král
 Vannius - vládl přibližně v letech 25 – 50 
 Vangio a Sido vládli od roku 50, synovci Vanniuse
 král neznámého jména - vládl do roku 142, sesazen Římany
 král neznámého jména - vládl po roce 142, nastolen římským císařem Antoninem Piem 
 král neznámého jména - vládl do roku 167 
 Furtius (Phurtius) - vládl v letech 167–173, prořímský, sesazen Kvády
 Ariogaesus - vládl v letech 173 - 174, protiřímský vládce, sesazen a poslán do egyptského exilu
 Furtius (Phurtius) - vládl po roce 174, znovunastolen Římany
 Gaiobomar - vládl do roku 215, zavražděn na příkaz císaře Caracally
 Gabinius - vládl do roku  374, zavražděn Římany
 král neznámého jména - vládl po roce 375

 Hunimund - král podunajských Svébů, založil po bitvě u Nedao v roce 454 na území Markomanů a Kvádů krátce trvající království

Seznam langobardských králů vládnoucích na území Moravy a Slovenska 

 Agelmund - vládl přibližně  375 - 415, zabit v záloze, přivedl Langobardy na Moravu
 Lamicho (Lamissio/Laiamicho) - vládl po 415, adoptovaný syn Agelmunda
 Lethu (Lethuc) - vládl přibližně v letech 420–460, vazal Hunů
 Hildeoch (Hildehoc/Aldihoc) - vládl po roce 470, vazal Herulů
 Gudeoch (Godehoc) - vládl po roce 480, vazal Herulů
 Claffo - vládl okolo roku 500, vazal Herulů
 Tato - vládl po 500 - 510, syn Claffa, první suverénní král, zavražděn 
 Hildigis - 510, pretendent trůnu
 Wacho - vládl od roku 510 - asi do roku 540, syn Unichuse, synovec Tata 
 Walthari - vládl po 540 - 546, syn Wacha, poslední z dynastie Lethingů, Audoin jako regent
 Audoin - vládl v letech 546 - 565, samostatně, první z dynastie Gausů
 Alboin - vládl přibližně v letech 565 - 568, syn Audoina. Langobardy dovedl do Itálie

Seznam herulských králů vládnoucích na území Moravy a Slovenska 
 Rodolf (Hrodolphos) - vládl přibližně v letech  500 - 508, místní vládce, zabit Langobardy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
  Evropské království - Germánské kmeny
  Seznamy vládců germánských kmenů 

Starověké germánské národy
Pravěk a starověk na území Česka
Pravěk a starověk na území Slovenska
1. tisíciletí
Germáni